Stögersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Stögersbach (Gemeinde Schwarzenau), eine Katastralgemeinde im Bezirk Zwettl in Niederösterreich
 Stögersbach (Gemeinde Bromberg), Ortsteil der Marktgemeinde Bromberg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Stögersbach (Steiermark), ein Ort im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark

Fluss:
 Stögersbach (Lafnitz), linker Nebenfluss der Lafnitz im Burgenland